Merton Howard Miller, američki ekonomist
 Robert Merton
 Thomas Merton, američki redovnik